В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Біллі Джин Кінг і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Пем Шрайвер 5–7, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Пем Шрайвер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chicago